Adelphi steht für:
 Adelphi Edizioni, italienischer Buchverlag
 Adelphi Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Adelphi Charta über das Recht an geistigem Eigentum (2005)
 Riley Adelphi, PKW-Modell der 1930er Jahre

Bauwerke
 Adelphi University in New York
 Adelphi Mine, Mine im Lawrence County, South Dakota (nicht mehr existent)
 Adelphi Mill Recreation Center, Park im Prince George’s County, Maryland
 Adelphi Recreation Center, Park im Prince George’s County, Maryland

Adelphi ist der Name folgender Orte:

in Jamaika:
 Adelphi (Jamaika)

im Vereinigten Königreich:
 Adelphi (London), Stadtbezirk in London

in den Vereinigten Staaten:
 Adelphi (Iowa), im Polk County
 Adelphi (Maryland), im Prince George’s County
 Adelphi (New York), im Kings County
 Adelphi (Ohio), im Ross County
 Adelphi (Virgin Islands), St. Thomas
 Adelphi (CDP), Census designated place im Prince George’s County, Maryland
 Adelphi Park, im Prince George’s County, Maryland
Weitere
 Adelphi (Grenada)
 Adelphi (St. Vincent)

Siehe auch:
 Adelphi Theatre
 Adelfia
 Adelphus